Суперкубок Німеччини з футболу 2021 — 12-й розіграш турніру після його відновлення (27-й розіграш, враховуючи офіційні та не офіційні матчі турніру). Матч відбувся 17 серпня 2021 року на стадіоні «Зігналь Ідуна Парк» в місті Дортмунд між чемпіоном Німеччини «Баварією» та володарем кубка Німеччини «Боруссією» (Дортмунд).

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на soccerway.com 

Німеччина
2021
Вересень 2021
2021 у німецькому спорті